Formula 3000 sezona 1985 je bila prvo prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 24. marcem in 22. septembrom 1985.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Celoten pregled 

R16=odstopil, toda uvrščen NC=ni uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral 

1985 v športu
1985